Niemcy:
 Winterscheid – dzielnica gminy Gilserberg w kraju związkowym Hesja, w powiecie Schwalm-Eder
 Winterscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm